(Echte) sagopalm (Metroxylon sagu)
 Cycas revoluta
 Planten uit het geslacht Zamia